Le Retour de Bulldog Drummond (Bulldog Drummond Strikes Back) est un film réalisé par Roy Del Ruth en 1934,
 Bulldog Drummond Strikes Back est un film réalisé par Frank McDonald en 1947,
 Le Retour de Bulldog Drummond (Calling Bulldog Drummond) est un film réalisé par Victor Saville en 1951.